Aleksander Szembek (1596–1654) – sekretarz królewski, burgrabia krakowski
 Aleksander Szembek (1679–1734) – łowczy łęczycki
 Aleksander Szembek (1680–1756) – wojewoda sieradzki
 Aleksander Józef Szembek (1749–1803) – generał major wojsk koronnych, generał lejtnant wojsk rosyjskich, starosta szczerczowski
 Aleksander Szembek (1808–1849) – porucznik ułanów austriackich
 Aleksander Szembek (1814–1884) – hrabia, ziemianin
 Aleksander Szembek (1842–1919) – hrabia, ziemianin
 Aleksander Maria Szembek (1886–1928) – hrabia, dyplomata
 Aleksander Maria Szembek (ur. 1893)
 Aleksy Szembek – szambelan, generał adiutant, łowczy, miecznik i wojski większy ostrzeszowski